Arkul (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in der Oblast Kirow (Russland):
 Arkul (Nolinsk), Siedlung städtischen Typs im Rajon Nolinsk
 Arkul (Kilmes), Dorf im Rajon Kilmes